Ай-Сезынгъёган:

 Ай-Сесынгъёган (приток Ногоръёгана) — река в России, протекает в Ямало-Ненецком АО.
 Ай-Сезынгъёган (приток Сезынгъёгана) — река в России, протекает в Ямало-Ненецком АО.